BBZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Zambezi (Zambia)